Вату́тино — название населённых пунктов.

Россия 
 Ватутино — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Ватутино — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Ватутино — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Ватутино — село в Невельском городском округе Сахалинской области.
 Ватутино — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Ватутино — бывшая деревня, вошедшая в состав Москвы в 1960 г.

Украина 
 Ватутино — село в Нововодолажском районе Харьковской области.
 Ватутино — город в Черкасской области, административный центр Ватутинского городского совета.

См. также 
 Ватутин
 Ватутина